La Liga Leumit 1999-2000 è stata la 46ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
Stagioni del campionato israeliano di pallacanestro